María de las Mercedes de Borbón y Orleans (Madrid, 23 de diciembre de 1910 – Teguise, 2 de enero de 2000) fue princesa de Borbón con las mismas dignidades y honores que los infantes de España (concesión de Alfonso XIII al nacer), infanta de España y condesa de Barcelona por matrimonio (1935-2000). En 1975, su primer hijo varón, Juan Carlos, subió al trono como rey de España.

Biografía

Orígenes familiares 
Era hija del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y de su segunda esposa, la princesa Luisa de Orleans que fue hija del príncipe Felipe de Orleans, conde de París y de María Isabel de Orleans, infanta de España por su matrimonio y princesa de Orleans por parte de padre. En 1908 Alfonso XIII había dispuesto en que los hijos fruto de este segundo matrimonio del infante don Carlos gozarían de los honores, preeminencias y distinciones de los infantes de España, siguiendo inmediatamente a estos en el orden jerárquico como príncipes de la Casa de Borbón.

Primeros años 
Nació en el denominado Palacio de Villamejor, en el cual residían sus padres y que es la actual sede del Ministerio de Política Territorial, Paseo de la Castellana, 3, de Madrid. Una placa en el edificio recuerda este hecho. 

El 30 de diciembre de 1910, en el salón de Gasparini del Palacio Real de Madrid, fue bautizada con los nombres de María de las Mercedes Cristina Genara Isabel Luisa Carolina Victoria de Todos los Santos por el obispo de Sión, siendo sus padrinos la reina María Cristina y su tío el príncipe Genaro de Borbón-Dos Sicilias.  

Vivió en Madrid durante los primeros años de su vida. Se trasladó en 1921 a Sevilla (ciudad por la que sintió especial predilección) con el resto de su familia cuando su padre fue destinado a la capital andaluza como capitán general de la región militar correspondiente. A su llegada, se matriculó junto con sus hermanas en régimen de internado en el colegio que las Madres Irlandesas poseen en Castilleja de la Cuesta, donde prosiguió sus estudios bajo la tutela de Isabel Alfonsa por ser la hermana mayor. En época de vacaciones y durante algunos años su madre las enviaba a Francia para perfeccionar el idioma.

En 1929 fue nombrada dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa y en 1988 se le concedió la banda de dama de la Orden de Carlos III, grado creado pocos años antes.

En 1931, a raíz de la proclamación de la II República, partió hacia el exilio en Francia junto a su familia, residió primero en Cannes y posteriormente en París.

Matrimonio e hijos 
En 1935 con motivo de la boda de la infanta Beatriz, hermana de Juan de Borbón, María de las Mercedes se encontró a su futuro marido en Roma. El infante Juan de Borbón, conde de Barcelona, se había convertido en sucesor de los derechos dinásticos de su padre Alfonso XIII por la renuncia de su dos hermanos mayores, y por tanto, en Jefe de la Casa Real Española y pretendiente al trono de España. Él y María de las Mercedes, primos terceros entre sí, no se habían visto desde la proclamación de la II República. El 12 de octubre de 1935 contrajeron matrimonio en la basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires en Roma. Tuvieron cuatro hijos: 

 Pilar de Borbón y Borbón, infanta de España, duquesa de Badajoz (30 de julio de 1936-8 de enero de 2020), quien contrajo matrimonio con Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada, vizconde de la Torre, con quien tuvo cinco hijos.
 Juan Carlos I de España (n. 1938), quien contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Grecia.
 Margarita de Borbón y Borbón, infanta de España, duquesa de Soria y de Hernani (n. 1939), quien contrajo matrimonio con el doctor Carlos Emilio Zurita y Delgado.
 Alfonso de Borbón y Borbón, infante de España (3 de octubre de 1941-29 de marzo de 1956), falleció a los 14 años de edad a consecuencia de un disparo accidental de su hermano mayor Juan Carlos.

Importancia pública 
Juan y María de las Mercedes residieron en Cannes (donde nació su primogénita, Pilar), Roma (donde nacieron sus otros tres hijos), y, al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, se trasladaron a Lausana (en la neutral Suiza) para vivir junto a la reina Victoria Eugenia, madre de Juan. Finalizado el conflicto, fijaron su residencia en Estoril, (Portugal), donde permanecerían hasta su regreso a España en 1976, una vez restaurada la monarquía. Durante su exilio María de las Mercedes visitó España en algunas ocasiones: en 1949, para acudir al entierro de su padre en Sevilla, en 1964 para asistir al bautizo su nieta la infanta Elena y en 1969 acudió al de su nieto Felipe de Borbón, actual rey de España.

María de las Mercedes medió entre su hijo y marido, distanciados a raíz de la designación de Juan Carlos como sucesor por parte del general Franco en 1969. El 14 de mayo de 1977, Juan de Borbón renunció a la jefatura de la Casa Real Española y a sus derechos sucesorios en favor de su hijo el rey Juan Carlos I (monarca entre 1975 y 2014).

Juan y su esposa conservaron el título de condes de Barcelona que ya habían utilizado durante su exilio.

Últimos años de vida 
María de las Mercedes se fracturó la cadera derecha en 1982 y el fémur izquierdo en 1985, accidentes que le hicieron tener que utilizar una silla de ruedas.

El 12 de octubre de 1985, los condes de Barcelona, celebraron sus cincuenta años de matrimonio rodeados de todos sus hijos y nietos. 

El 1 de abril de 1993 murió Juan de Borbón a consecuencia de un cáncer de laringe.

La condesa de Barcelona fue una mujer aficionada a la pintura, la música, la cultura andaluza y los toros. Además, fue socia de honor del Real Betis.

Desde su regreso a España, vivió siempre en la urbanización Puerta de Hierro (Madrid), en un chalet llamado Villa Giralda, como en el que vivió en Estoril. María de las Mercedes falleció repentinamente a causa de un ataque cardíaco en la Residencia Real de La Mareta, en Teguise, en la isla canaria de Lanzarote adonde había acudido toda la Familia Real para pasar unos días de descanso en Año Nuevo, a los 89 años de edad. Fue enterrada en el Monasterio de El Escorial.

Títulos y órdenes

Títulos 
 Su Alteza Real la princesa María de las Mercedes de Borbón y Orleans. (23 de diciembre de 1910-26 de julio de 1947).
 Su Alteza Real la condesa de Barcelona (26 de julio de 1947-1 de abril de 1993).
 Su Alteza Real la condesa viuda de Barcelona (1 de abril de 1993-2 de enero de 2000).

El título oficial de la condesa de Barcelona era: Su Alteza Real Doña María de las Mercedes Cristina Isabel Luisa Carolina Victoria, condesa de Barcelona, infanta de España, princesa de Borbón.

Distinciones honoríficas

Españolas 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (4 de marzo de 1929)
 Dama gran cruz de la Real Orden de Carlos III. (14 de octubre de 1988)

Extranjeras 
 Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (13 de mayo de 1962, reino de Grecia). 
 Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 12 de marzo de 1960).

Ancestros

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia María de las Mercedes de Borbón y Orleans
 Biografía y árbol genealógico de la Condesa de Barcelona publicados por el diario El Mundo

Notas

Referencias 

Casa de Borbón en España
Princesas de las Dos Sicilias
Hijos predilectos de Andalucía
Infantas de España por matrimonio
Fallecidos por complicaciones cardiovasculares
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas grandes cruces de la Orden de Carlos III
Damas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Infantes de España del siglo XX
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Lanzarote